Az 1961-es CCCF-bajnokság volt a torna 10., egyben utolsó kiírása. Az utolsó tornán más lebonyolítás szerint játszottak a csapatok, először a kilenc csapat egy négyes és egy ötös csoportba lett beosztva, majd a két-két továbbjutó egy újabb csoportkörben szerepelt, ahol a körmérkőzések után alakult ki a végeredmény.

Első csoportkör

1. csoport

 Győzelem=2 pont
 Döntetlen=1 pont
 Vereség=0 pont

2. csoport

 Győzelem=2 pont
 Döntetlen=1 pont
 Vereség=0 pont

Második csoportkör

 Győzelem=2 pont
 Döntetlen=1 pont
 Vereség=0 pont

Külső hivatkozások
 A CCCF-bajnokság az RSSSF honlapján

CCCF-bajnokság
CCCF